Laminierung hat folgende Bedeutungen: 

Laminat
Laminierung (Mathematik)